Występy w europejskich pucharach niemieckiego klubu piłkarskiego Eintracht Frankfurt.

Wykaz spotkań pucharowych

1955−2000

2001−2020

2021−

Bibliografia 
 

Eintracht Frankfurt
Niemieckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach